Перфора́ция (,  — пробиваю) — результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий правильной формы в листовом и ином материале. В большинстве областей перфорацией называется сам процесс перфорирования, в киноиндустрии — также и любое из перфорационных отверстий в киноленте.

Перфоратор — инструмент для перфорирования. Отходы перфорации (в просторечии — «дырки») также применяются, например, бумажные и пластиковые — как конфетти.

Совершается путём пробивания материала, часто в процессе штамповки, реже — его сверлением.

Перфорации   - сквозные отверстия в сосудах (часть ксилемы) растений

Применение 
Актуальные применения:
 в деталях механизмов, машин, монтажном оборудовании для снижения их веса и упрощения прокладки и крепления сопутствующих кабелей и обеспечения вентилируемости пространства;
 в материалах и изделиях полиграфии и других сферах массового производства для снижения усилия отделения готовых изделий друг от друга при сохранении их совместной целостности (в том числе в почтовом деле и филателии для обеспечения лёгкого отделения марок друг от друга (зубцовка); см. также Просечка);
 в ценных бумагах, банкнотах и документах в качестве защитного признака;
 в киноиндустрии для перфорирования киноплёнки, чтобы обеспечить её точное перемещение на шаг кадра скачковым механизмом;
 в материале гибких носителей информации для обеспечения их точной транспортировки в механизмах, программные ленты различных механизмов;
 в пачках листов для их скрепления;

 в материале перфолент и перфокарт для хранения информации;
 в строительстве и в быту, например, при пробивке сквозных или глухих отверстий в стенах;
 во вторичном вскрытии месторождений нефти и газа;
 в профилактической офтальмологии (перфорационные очки).
Ранее применялась:
 для обеспечения невозможности повторного использования проездного документа (перфорация билета контролёром, перфорация талона пассажиром общественного транспорта — компостирование);
 для выделения в талоне предупреждений к водительскому удостоверению определённых категорий транспортных средств, к управлению которыми водитель не был допущен;
 для нанесения отметки о совершении грубого нарушения правил дорожного движения в соответствующем секторе талона предупреждений к водительскому удостоверению.

Примечания

См. также 
 Бемроуз, Генри Хоув
 Перфин
 Перфолента (носитель информации)
 Перфорация матки
 Строительный перфоратор

Литература 
 Большой филателистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — : Радио и связь, 1988. — 320 с. — ISBN 5-256-00175-2:
 , 
 
 
  
 )
  
  
 Пропуски перфорации почтовых марок. СССР 1923—1991. РФ 1992—2009: каталог / Под ред. В. Б. Загорского. — : Стандарт-Коллекция, 2010. — 64 с. — ISBN 978-5-902275-41-1.

Ссылки 

 
 
 
 

Производственные процессы и операции
Филателистические термины